Ana Dias Lourenço (1957-), femme politique angolaise
Bartolomeu Lourenço de Gusmão (1685-1724), inventeur portugais né au Brésil ;
 Carlos Eduardo de Castro Lourenço (1987- ), footballeur brésilien ;
 Eduardo Lourenço (1923-2020), essayiste, philosophe et écrivain portugais ;
 Eron Santos Lourenço (1992- ), footballeur brésilien ;
 
 Luís Lourenço (1983- ), footballeur portugais ;
 Miguel Lourenço (1920-), footballeur portugais ;
 Nathan Lourenço (2003- ), acteur français ;
Raquel Lourenço (1992-), catcheuse portugaise ;
 Rafael Lourenço (1997-), coureur cycliste portugais ;
 Rogério Lourenço (1971- ), footballeur et entraîneur brésilien ;
 Wilson R. Lourenço, arachnologiste franco-brésilien spécialiste des scorpions.

Voir aussi